

Cinema 
 Spectre – film del 2015, ventiquattresimo capitolo della saga di James Bond

Fumetti 
 Spettro (The Spectre) – personaggio dei fumetti della DC Comics ideato nel 1940
 Spectre o Specter – personaggi dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco

Guerra 
 AC-130H Spectre – velivolo militare statunitense
 Spectre M4 – mitra italiano
 de Havilland Spectre – motore a razzo britannico

Informatica 
Spectre – Vulnerabilità informatica

Letteratura 
 SPECTRE – organizzazione criminale dei romanzi con protagonista James Bond

Musica 
 Spectre – canzone dei Radiohead del 2015, scritta per Spectre ma non usata nel film

Televisione 
 Spectre – film per la televisione del 1977 diretto da Clive Donner

Videogiochi 
 Spectre – videogioco pubblicato nel 1991

Pagine correlate 
 Spettro
 Specter

Altri progetti